Milovan steht für:

 Milovan (Dolj), Dorf im Kreis Dolj, Rumänien

Milovan ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Lubich von Milovan (1819–1901), österreichisch-ungarischer Generalleutnant und Gutsbesitzer
 Berndt Lubich von Milovan (1913–2006), Hauptsturmführer der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 
 Irena Milovan (1937–2020), jugoslawische Balletttänzerin
 Ivan Milovan (* 1940), Bischof des römisch-katholischen Bistums Poreč-Pula